Eduard Wagner (1894–1944) – niemiecki wojskowy, generał artylerii
 Eduard Wagner (1896–1978) – niemiecki entomolog
 Eduard Wagner (1811–1885) – niemiecki kartograf
 Eduard Wagner (1868–1943) – niemiecki polityk